In 2003/04 werd het 66ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Dit was het tweede seizoen van de Ligue 1.

Teams

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Koplopers per speelronde

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers (allen keepers) die in het seizoen 2003/04 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Olympique Lyon

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Lyon, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Paul Le Guen voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden en aldus de titel prolongeerden.

Speler van de maand

Zie ook
Coupe de la Ligue 2003/04
Coupe de France 2003/04

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2003/04